Стэнеску () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стэнеску, Кармен (1925—2018) — румынская актриса театра, кино, телевидения и озвучания.
 Стэнеску, Никита (1933—1983) — румынский поэт, один из самых значительных поэтов Румынии второй половины XX века.
 Стэнеску, Роберт (род. 1985) — румынский и канадский гимнаст, в настоящий момент тренер.